«The Collection» — це збірка гурту «Toto», випущена у вересні 2003 року, лейблом Columbia Records. Існує дві версії видання - однодискова та дводискова.

Трек-листи

Диск 1: Toto
 "Child's Anthem"
 "I'll Supply the Love"
 "Georgy Porgy"
 "Manuela Run"
 "You Are the Flower"
 "Girl Goodbye"
 "Takin' It Back"
 "Rockmaker"
 "Hold the Line"
 "Angela"

Диск 2: Hydra
 "Hydra"
 "St. George and the Dragon"
 "99"
 "Lorraine"
 "All Us Boys"
 "Mama"
 "White Sister"
 "Secret Love"

Диск 3: Turn Back
 "Gift with a Golden Gun"
 "English Eyes"
 "Live for Today"
 "Million Miles Away"
 "Goodbye Elenore"
 "I Think I Could Stand You Forever"
 "Turn Back"
 "If It's the Last Night"

Диск 4: Toto IV
 "Rosanna"
 "Make Believe"
 "I Won't Hold You Back"
 "Good for You"
 "It's a Feeling"
 "Afraid of Love"
 "Lovers in the Night"
 "We Made It"
 "Waiting for Your Love"
 "Africa"

Диск 5: Isolation
 "Carmen"
 "Lion"
 "Stranger in Town"
 "Angel Don't Cry"
 "How Does It Feel"
 "Endless"
 "Isolation"
 "Mr. Friendly"
 "Change of Heart"
 "Holyanna"

Диск 6: Fahrenheit
 "'Till the End"
 "We Can Make It Tonight"
 "Without Your Love"
 "Can't Stand It Any Longer"
 "I'll Be over You"
 "Fahrenheit"
 "Somewhere Tonight"
 "Could This Be Love"
 "Lea"
 "Don't Stop Me Now"

Диск 7: The Seventh One
 "Pamela"
 "You Got Me"
 "Anna"
 "Stop Loving You"
 "Mushanga"
 "Stay Away"
 "Straight for the Heart"
 "Only the Children"
 "Thousand Years"
 "These Chains"
 "Home of the Brave"

Диск 8: Greatest Hits Live...and More (DVD)
 "Intro (Child's Anthem)"
 "Africa"
 "Georgy Porgy"
 "I'll Be over You"
 "David Paich Solo Spot"
 "I Won't Hold You Back"
 "Little Wing"
 "Without Your Love"
 "English Eyes"
 "Rosanna"
 "Afraid of Love"
 "Hold the Line"
 Bonus Materials

Альбоми Toto